Кирпичи — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.

Входит в состав Белогорьевского сельского поселения.

География 
Расположен по дороге между селом Белогорье и Воскресенским Белогорским мужским монастырём (в 2 километрах от Белогорья).

Население 

В селе живёт братия Воскресенского Белогорского мужского монастыря.

История 
Во время Великой Отечественной войны здесь находились немецкие батареи. Немцы уничтожили все дома, которые здесь находились, поэтому хутор отстроен заново в 1945 году.

Примечания

Ссылки 
 Кирпичи (хутор)

Населённые пункты Подгоренского района